Otto Thielemann ist der Name folgender Personen:

* Otto Thielemann (Politiker) (1891–1938), deutscher SPD-Politiker, Zeitungsredakteur und NS-Opfer
 Otto Thielemann (Heimatforscher) (1893–1990), deutscher Lehrer und Heimatforscher